Schmargendorf – quartiere della città tedesca di Berlino
 Schmargendorf – frazione della città tedesca di Angermünde (Brandeburgo)